Мейар () — коммуна в департаменте Алье (Франция)
 Мейар () — коммуна в департаменте Коррез (Франция)